Osoby o tym nazwisku:
 Robert Krieps – luksemburski polityk i prawnik, parlamentarzysta i minister
 Vicky Krieps – luksemburska aktorka filmowa i telewizyjna